Нуева Креасион има више значења:

 Нуева Креасион (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Креасион (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Креасион (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Креасион (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Нуева Креасион (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику